Le tournoi de qualification du simple dames des Internationaux de France 2015 se déroule du 19 au .

96 joueuses participent à ces qualifications, à l'issue desquelles 12 d'entre elles obtiennent le droit d'intégrer le tableau principal du tournoi.

Têtes de série 

  Teliana Pereira (Qualifiée)
  Mariana Duque Mariño ()
  Sesil Karatantcheva (Qualifiée)
  Zhu Lin ()
  Urszula Radwańska ()
  Jana Čepelová ()
  Elizaveta Kulichkova ()
  Kristýna Plíšková ()
  Lourdes Domínguez Lino (Qualifiée)
  Julia Glushko ()
  Margarita Gasparyan (Qualifiée)
  Duan Ying-Ying ()
  Shahar Peer (dernier tour)
  Kristína Kučová ()
  Richèl Hogenkamp ()
  Olga Govortsova ()
  Michelle Larcher de Brito ()
  Aliaksandra Sasnovich ()
  Alla Kudryavtseva ()
  Ons Jabeur ()
  Hsieh Su-Wei ()
  Anna Tatishvili ()
  Laura Siegemund ()
  Grace Min ()

Qualifiées 

  Teliana Pereira
  Verónica Cepede Royg
  Sesil Karatantcheva
  Olivia Rogowska
  Petra Martić
  Alexa Glatch
  Johanna Konta
  Dinah Pfizenmaier
  Lourdes Domínguez Lino
  Andrea Hlaváčková
  Margarita Gasparyan
  Paula Kania

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames des Internationaux de France 2015
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

2015
Tennis féminin en 2015
Internationaux de France de tennis 2015